Dmitri Sveatopolk-Mirski se poate referi la următoarele persoane:
Dmitri Sveatopolk-Mirski (1825–1899), general rus
Dmitri Sveatopolk-Mirski (1874–1950), politician țarist basarabean
Dmitri Sveatopolk-Mirski, cunoscut mai ales ca D. S. Mirsky (1890–1939), istoric politic și literar rus